Heiltz kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Heiltz-le-Maurupt, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Heiltz-le-Hutier, departementet Marne i regionen Grand Est,